555 — телефонный префикс (первые три цифры номера) в Североамериканском плане нумерации. В Северной Америке вымышленные телефонные номера с префиксом 555 широко используются согласно сюжету в телесериалах, фильмах, компьютерных играх и других художественных произведениях.

Не все номера, которые начинаются с 555, являются вымышленными. Например, 555-1212 —  один из стандартных номеров для справочной службы на всей территории Соединённых Штатов и Канады. В действительности, только диапазон от 555-0100 до 555-0199 специально отведён для вымышленного использования, остальные номера были освобождены для реального применения. Как часто номер 555-2368 (один из наиболее часто используемых вымышленных номеров)  будет пересекаться с реальными номерами AT&T и других телефонных компаний, остаётся неизвестным.

Помимо этого, в художественных произведениях часто используют номера 555-1000, 555-3298, а также 555-LOVE и 555-HAIR.

Код города 555 в североамериканском плане нумерации зарезервирован для каталога справочных служб.

По всей Северной Америке при звонке на 1-ХХХ-555-1212 будет соединение со справочной для города с кодом ХХХ, а номер 1-800-555-1111 подключает к оператору Bell Canada.

Число 555 имеет особое значение только в Северной Америке, за её пределами это самый обычный номерной диапазон. Иногда из-за того, что в художественном произведении используется чей-то реальный номер телефона, возникают недоразумения.

См. также 
 212-85-06

Примечания

Ссылки 
 Personal 555 Number Is Still Mostly Fiction 
 Why doesn't the phone company use the "555" prefix?
 TV Acres Compilation of 555 numbers in movies
 An extensive list of 555 numbers given in movies and TV shows
 555 SPOT: a growing list of 555 numbers 
 North American Number Plan - page on 555 Numbers 
 CNAC list of Canadian 555-xxxx information providers 
 The Straight Dope, Why do phone numbers in TV shows and movies all start with 555? 

Телефонная связь
Североамериканский план нумерации
Кинематографические штампы